Tar (Hongarije), dorp in Hongarije
 Tar (Kroatië), een dorp in Kroatië
 Tar (informatica), bestandsformaat
 Tär, Perzische/West-Aziatisch tokkelinstrument
 Tár, een muzikale dramafilm uit 2022
 Tar River, een rivier in North Carolina
 Tar (band), een indieband uit Chicago uit de jaren 90